Соукупова () — женская форма чешской фамилии . Известные носительницы:
 Соукупова, Гана (род. 1985) — чешская топ-модель.
 Соукупова, Ирена (род. 1964) — чехословацкая гребчиха.